Кубок короля Таиланда 2013 года () — международный футбольный турнир, проходивший в городе Чиангмай в Таиланде с 23 января по 26 января. В турнире принимали участие четыре команды, играющие по схеме плей-офф.

Участвующие сборные

Турнирная сетка

Игры

Полуфиналы

Матч за третье место

Финал

Ссылки 

Футбол в Азии в 2013 году
Январь 2013 года
Спорт в Таиланде в 2013 году
Международные соревнования по футболу в Таиланде
Международные спортивные соревнования в Чиангмае